Cordina est un patronyme maltais notamment porté par :

  (né en 1991), boxeur britannique ;
 Joe Zammit Cordina (1929–2004), acteur maltais.

Notes et références 

Patronyme maltais